Friedrich Albert von Zenker (1825-1898), een Duits patholoog en arts
 Divertikel van Zenker, een uitstulping aan het begin van de slokdarm
Zenkers vliegende slaapmuis, een knaagdier